Drewitz ist der Name folgender Orte:
 Drewitz (Jänschwalde), Ortsteil der Gemeinde Jänschwalde im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg
 Drewitz (Möckern), Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Drewitz (Nossentiner Hütte), Ortsteil der Gemeinde Nossentiner Hütte im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Drewitz (Potsdam), Stadtteil der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam
 Drewitz, ehemals im Kreis Cammin, Ortsteil der Gmina Golczewo in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Drewica
 Drewitz, ehemals im Kreis Königsberg Nm., heute: Drzewice

Drewitz ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Drewitz (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Christoph Drewitz (* 1979), deutscher Schauspieler, Regisseur und Übersetzer
 Hermann Drewitz (1887–1955), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei), MdR
 Ingeborg Drewitz (1923–1986), deutsche Schriftstellerin
 Karl Wilhelm Drewitz (1806–1888), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Flugplatz Cottbus-Drewitz
 Groß Drewitz
 Drewitzer See